Samsung SGH-A657 — это прочный телефон Samsung для AT&T. Телефон вышел в апреле 2009 года и имеет различные характеристики, в том числе устойчивость к пыли, ударам, вибрации, влаге и падениям. Также поддерживается Push To Talk (PTT), небольшой светодиодный фонарик и кнопка диспетчера задач.

На видном месте, с собственной кнопкой клавиатуры, предустановленной программой Navigator GPS от AT&T. Устройство весом около 4 унций также поддерживает MP3 и просмотр веб-страниц.

Примечания 

Samsung Electronics
Samsung
Смартфоны
Появились в 2009 году в Республике Корея